

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique :
 Abel Briquet (1833-1926), photographe français ;
 Abel Briquet (géologue) (1874-19..), géologue français ;
 Apollin Briquet (1800-1881), fils de Fortunée et d’Hilaire-Alexandre, historien français ;
 Camille Briquet (1880-1960), homme politique français ;
 Charles-Moïse Briquet (1839-1918), paléographe suisse ;
 Fortunée Briquet (1782-1815), sa femme, femme de lettres française ;
 Guillaume Briquet (1964-), photojournaliste suisse
 Hilaire-Alexandre Briquet (1762-1833), professeur de lettres et historien ;
 Isabelle Briquet (1967-), femme politique française ;
 Madeleine Briquet (1642-1689), religieuse ;
 John Briquet (1870-1931), botaniste suisse ;
 Pierre Briquet (1796-1881), médecin français  auteur d'un traité sur l'hystérie en 1859 ;
 Pierre Briquet (1917-1997), polytechnicien et général français ;
 Sacha Briquet (1930-2010), acteur français ;

Objet 
 Le briquet, dispositif pyrotechnique autonome
 Le briquet, sac contenant le casse-croûte du mineur, portant le même nom.
 Le sabre briquet, sabre d'infanterie utilisé dans l'infanterie napoléonienne.

Alimentation 
 Briquet, casse-croûte, et nom du sac qui le porte, des mineurs du nord de la France et de Wallonie ;

Animal

 Le briquet est une race de chien de chasse dont fait partie le Chien d'Artois.

Œuvre littéraire
 Le Briquet, conte de Hans Christian Andersen

Films, Théâtre
Il existe plusieurs adaptations cinématographiques du conte d'Andersen, dont le long métrage d'animation danois Fyrtøjet (Le Briquet) (1946).
Spectacle 2009 du Totem Théâtre de Colmar

Notes et références 

Homonymie de patronyme